Johan Frederik Carøe kan henvise til flere personer:

 Johan Frederik Carøe (borgmester) (1742-1819) – borgmester i Randers
 Johan Frederik Carøe (handelsmand) (1817-1893) – handelsmand